Кокшино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Кокшино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Кокшино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.